Decision support system, een computergestuurde technologische oplossing die ingezet wordt ter ondersteuning van het nemen van beslissingen bij het oplossen van complexe problemen
Dynamic Spectrum Sharing, een techniek om meerdere mobiele netwerktechnologieën in hetzelfde spectrum te kunnen uitrollen
 DSS-serie, een serie van ontwerpen van halfafzinkbare platform van Keppel en Marine Structure Consultants
 DSS '14, een voetbalclub uit Heesselt
 RKVV DSS, een voetbalclub uit Haarlem
 DSS (honkbal), een honk- en softbalclub uit Haarlem
 DSS (handbal), een handbalclub uit Heemskerk
 Demokratska Stranka Srbije, een Servische politieke partij
 Digitized Sky Survey, een astronomische survey